Richard Wallace (1818–1890) – brytyjski kolekcjoner sztuki, 1. baronet
 Richard Wallace (1872–1941) – francuski szermierz, olimpijczyk
 Richard Wallace (1894–1951) – amerykański reżyser
 Richard Wallace (ur. 1944) – walijski rugbysta, zawodnik rugby league
 Richard Wallace (ur. 1961) – brytyjski dziennikarz, redaktor naczelny Daily Mirror
 Richard Wallace (ur. 1968) – irlandzki rugbysta, zawodnik rugby union